Баяндин — русская фамилия. Известные носители:
 Баяндин, Анатолий Денисович (1924—1962) — коми-пермяцкий писатель, певец, художник, участник ВОВ.
 Баяндин, Лев Сергеевич (1942—2018) — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Баяндин, Михаил Юрьевич (1960—2001) — лётчик-испытатель 1 класса.
 Баяндин, Пётр Андреевич (1907—1993) — врач-хирург, герой Социалистического Труда.
 Женщины
 Баяндина, Анастасия Александровна (род. 1996) — чемпионка мира по синхронному плаванию.
 Баяндина, Дарья Александровна (род. 1996) — чемпионка мира по синхронному плаванию.
 Баяндина, Евгения Михайловна (род. 1988) — российская волейболистка.